Aullagas puede referirse a:
 El antiguo nombre del Río Desaguadero (Titicaca)
 El yacimiento arqueológico de Aullagas en Bolivia
El municipio boliviano de Pampa Aullagas,